Sturgeon River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sturgeon River (vattendrag i Kanada, Prince Edward Island), 
 Sturgeon River, Kenora District,  vattendrag i Ontario, 
 Sturgeon River (biflöde till Marchington River),  vattendrag i Ontario, 
 Sturgeon River (Black Bay Peninsula),  vattendrag i Ontario, 
 Sturgeon River (tillflöde till Nipissingsjön),  vattendrag i Ontario, 
 Sturgeon River, Simcoe County, vattendrag i Ontario, 
 Sturgeon River, Manitoba, vattendrag i Ontario och Manitoba, 
 Sturgeon River, Saskatchewan, vattendrag, 
 Sturgeon River, Alberta, vattendrag, 

Robotskapade Kanadaförgreningar